Клепцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Клепцы — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Клепцы — деревня в Новгородском районе Новгородской области, а также эксклав посёлка Тёсово-Нетыльский возле этой деревни.